Soldier of Fortune ("soldato di ventura" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 L'avventuriero di Hong Kong (Soldier of Fortune) – film del 1955 diretto da Edward Dmytryk
 Soldier of Fortune (Soldato di ventura) – film del 1987 diretto da Pierluigi Ciriaci
 Soldier of Fortune – film del 1997 diretto da Peter Bloomfield

Letteratura 
 Soldier of Fortune – romanzo di Ernest K. Gann del 1954
 Soldier of Fortune – romanzo di Diana Palmer del 1985

Musica 
 Soldier of Fortune – traccia dell'album Stormbringer dei Deep Purple del 1974
 Soldier of Fortune – raccolta dei Thin Lizzy del 1987
 Soldier of Fortune – album dei Loudness del 1989
 Soldier of Fortune: The Greatest Hits – raccolta dei Deep Purple del 1994
 Soldier of Fortune – bassista ex componente dei DoomSword
 Soldier of Fortune – traccia dell'album Ghost Reveries degli Opeth del 2005

Televisione 
 Gli specialisti (Soldier of Fortune, Inc.) – serie televisiva degli anni 1990
 Diamanti insanguinati (Soldier of Fortune) – episodio della dodicesima stagione di Law & Order - I due volti della giustizia

Videogiochi 
 Soldier of Fortune – videogioco a piattaforme del 1988
 Soldier of Fortune – sparatutto in prima persona del 2000
 Soldier of Fortune: Payback – sparatutto in prima persona del 2007

Altro 
 Soldier of Fortune – rivista del 1975
 Soldier of Fortune – personaggio dei fumetti Golden Age